Praeceptor Germaniae (lateinisch „Lehrmeister Deutschlands“) ist eine Bezeichnung für folgende Personen:

 Rabanus Maurus (um 780–856), deutscher Geistlicher, Erzbischof von Mainz
 Philipp Melanchthon (1497–1560), deutscher Reformator
 Siegbert Tarrasch (1862–1934), deutscher Schachspieler

Siehe auch:
 Präzeptor